Lesieniec ist ein polnischer Ortsname:
 Lesieniec (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Waldenthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Lesieniec (Iwanowice), Dorf im Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Lesieniec (Dłutów), Dorf im Powiat Pabianicki, Woiwodschaft Łódź

auch:
 Stary Lesieniec, Ort im Powiat Wałbrzyski, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1939: Alt Lässig, 1939 bis 1945 Altlässig, Kreis Waldenburg, Schlesien